AG pode se referir à:
 Argóvia (cantão) (Aargau), cantão suíço.
 Aktiengesellschaft, equivalente alemã a sociedade por ações
 Agrigento (província), província na Sicília
 'Antígua e Barbuda, (código de país ISO 3166)
 Armor Games'', um hospedador de jogos em flash

Ag pode ser referente a:
 símbolo químico da prata

ag pode ser referente a:
 atograma, 10−18 gramas
 
Desambiguações de siglas